Loben steht für:
 die Mehrzahl des lateinischen Worts für Lappen, siehe Lobus
 die Mehrzahl von Lobe, siehe Ohrloch #Arten
 Anerkennung aussprechen, siehe Lob

Loben ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Loben (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortschaft der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Lubliniec, Stadt in Polen (Lublinitz, 1941–1945 Loben)
 Naturschutzgebiet Der Loben, ein Moor- und Naturschutzgebiet im Landkreis Elbe-Elster

Siehe auch:
 Lobe
 Löben (Begriffsklärung)